Flora (von lateinisch flos = „Blüte“) steht für:

 Flora (Pflanzenwelt), die Gesamtheit aller Pflanzensippen eines Gebietes und die Systematik des Pflanzenreiches
 die Gesamtheit der Mikroorganismen, die bestimmte Körperregionen von Menschen oder Tieren besiedeln und die für den Wirtsorganismus von entscheidender Bedeutung sind, siehe z. B. Darmflora
 (8) Flora, ein Asteroid
 Flora (Mythologie), die Göttin der Blüte und des Frühlings in der römischen Mythologie
 Flora (Oper) oder Hob in the Well, eine englische Oper des 18. Jahrhunderts
 Flora (Rebsorte), eine Rebsorte
 Flora (Verzeichnis), ein Katalog der Pflanzen eines bestimmten Gebietes
 Flora – Sächsische Gesellschaft für Botanik und Gartenbau, botanische Vereinigung
 Flora (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Flora (Schiff), ein ehemaliges Hilfsschiff des DRK
 Flora (Massys), ein Gemälde von Jan Massys 
 Flora-Stil, eine Keramikstil aus der kretisch-minoischen Neupalastzeit
 Flora Tallinn, ein estnischer Fußballverein
 eine österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Vindobona II bis Flora
 Radio flora, ein hannoveranisches Bürgerradio
 Zeche Flora, ein ehemaliges Steinkohlebergwerk in Bochum-Weitmar

Zeitschriften:
 Flora (Zeitschrift), eine Frauenzeitschrift
 Flora (Zeitschrift 1820–1833), eine Unterhaltungszeitschrift aus München
 Flora (Fachzeitschrift), botanische Zeitschrift, die im Zeitraum 1818 bis 1923 erschien
 Illustrierte Flora, österreichische botanische Zeitschrift, die zwischen 1890 und 1955 erschien
 Flora (Zeitschrift 1985–2002), botanische Zeitschrift
 Flora. Morphology, distribution, functional ecology of plants, botanische Fachzeitschrift

Gelände und Gebäude:
 Flora (Charlottenburg), eine ehemalige Vergnügungsstätte im heutigen Berlin
 Flora (Erfurt), ein ehemaliges Gaststättenensemble in Erfurt
 Rote Flora, das ehemalige „Concerthaus“ und spätere Theater Flora im heutigen Hamburg
 Neue Flora, ein Musicaltheater in Hamburg
 Flora (Köln), ein botanischer Garten in Köln-Riehl
 ehemaliges Haus zur Flora, Leipzig, Geschäfts- und Messehaus
 eine Stadtvilla in München, siehe Villa Flora (München)
 Flora (Quedlinburg), ein Denkmal in Quedlinburg
 Flora Westfalica, das Landesgartenschaugelände in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen)
 eine Stadtvilla in Winterthur (Schweiz), siehe Villa Flora (Winterthur)

Berge:
 Flora (Berg), ein Berg im Lowosero-Tundra-Massiv auf der russischen Halbinsel Kola

Orte:
 Flora (Apayao), eine Stadtgemeinde in der Provinz Apayao, Philippinen
 Flora (Bergisch Gladbach), Ortsteil und ehemaliges Gasthaus im Stadtteil Paffrath der Stadt Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Flora (Norwegen), eine ehemalige norwegische Kommune mit Verwaltungssitz in Florø
 Flora (Ukraine), ukrainisches Dorf in der Oblast Odessa
 Floure, französische Gemeinde im Département Aude auf Okzitanisch

in den Vereinigten Staaten:
 Flora (Illinois)
 Flora (Indiana)
 Flora (Indiana)
 Flora (Louisiana)
 Flora (Mississippi)
 Flora (North Dakota)
 Flora (Ohio)
 Flora (Oklahoma)
 Flora (Oregon)
 Flora (Pennsylvania)
 Flora (Texas)
 Flora Vista (New Mexico)

Sonstiges:
 FLORA-2 ist eine objektorientierte Programmiersprache zur Wissensverarbeitung.
 Flora, NATO-Codename für das sowjetische Jagdflugzeug Jakowlew Jak-23
 Flora (Agrarflugzeug), Projekt eines in der DDR entwickelten Agrarflugzeuges
 Skulptur „Flora mit Putto“, barock wirkende Frauenskulptur (um 1926) mit Putto von Burkhart Ebe
 Flora als eine Figur von Flora und Jolanthe, Propagandafiguren in der DDR
 Flora als eine Figur von Flora & Ulysses, Kinderbuch und Verfilmung von Kate DiCamillo
 Flora (Margarine), siehe Unilever#Geschäftsbereiche, Marken und Produkte (Becel)
 Flora (Schrift), von Gerard Unger für International Typeface Corporation und H. Berthold AG, 1989

Flora ist der Familienname folgender Personen:
 Fabiano Flora (* 1985), portugiesischer Fußballtrainer
 Gerhard Flora (* 1930), österreichischer Mediziner
 Håkan Florå (1962–2009), schwedischer Punkmusiker, bekannt als Onkel Kånkel
 Heinrich Flora (1829–1902), österreichischer Gemeindearzt und Waldbauer
 James Flora (1914–1998), amerikanischer Gebrauchsgrafiker und bildender Künstler, Kinderbuchautor
 Lars Flora (* 1978), US-amerikanischer Skilangläufer
 Paul Flora (1922–2009), österreichischer Zeichner, Karikaturist und Illustrator
 Peter Flora (* 1944), österreichischer Soziologe, Sohn von Paul Flora
 Thalia Flora-Karavia (1871–1960), griechische Künstlerin 

Siehe auch:
 Florea
 Florapark
 Villa Flora
 Flora Township
 Floristik
 Vlora (Begriffsklärung)